В 1987/88 годах состоялся 33-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получил ПСВ, победивший в финале по пенальти двукратного обладателя Кубка «Бенфику» .

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1987/88 на сайте УЕФА
 Статья о победе ПСВ в Кубке чемпионов 1987/88 на сайте Sports.ru
 Статистика Еврокубков сезона 1987/88 на сайте RSSSF

1987
Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году